

Musica 
 Chemistry – gruppo musicale giapponese
 Chemistry – album di Buckshot e 9th Wonder del 2005
 Chemistry – album delle Girls Aloud del 2005
 Chemistry – EP dei Trouble Maker del 2013

Televisione 
 Chemistry - La chimica del sesso (Chemistry) – serie televisiva statunitense